

Toponymes 

 Lora de Estepa, une commune d’Espagne dans la province de Séville ;
 Lora del Río, une commune d’Espagne, dans la province de Séville ;
 Sargentes de la Lora, une commune d’Espagne dans la région Castille-et-León.

Patronymes 

 Alex Lora, musicien mexicain ;
 Armando Lora (1951-), coureur cycliste italien ;
 Jhilmar Lora (2000-), footballeur péruvien ;
 Juan Caballero Lora (1958-), joueur et entraîneur de football péruvien ;
 Guillermo Lora (1922–2009), politicien Bolivien ;
 Luis Eduardo Lora, footballeur colombien de Asociación Deportivo Pasto ;
 María José Lora Loayza (1990-), actrice et mannequin péruvienne
 Ñico Lora (1880-1971), un musicien dominicain.

Prénoms 
Lora signifie couronnée de laurier en latin. Lora est un prénom. Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.

Acronymes 
Lora peut désigner :
 Lora, un missile balistique israélien ;
 LoRa, une technologie de télécommunication sans fil à longue portée, déployée dans les réseaux bas débit LoRaWAN dans le cadre de l'Internet des objets.

Divers 
Lora peut aussi désigner :
 lora, dans l'Antiquité, un vin de mauvaise qualité bu principalement par les esclaves ;
 LORA München, une radio allemande à Munich ;
 Radio LoRa, une radio alternatif Suisse de Zürich ;
 Kleine Lora ou Lora turricula, un coquillage Gastropoda Sorbeoconcha (Treppengiebelchen Oenopota turricula) ;
 Lora maggiore ou Iora de Lafresnaye, une espèce d'oiseau Aegithinidae.

Voir aussi 
Lorrain

Prénom latin